TTM puede referirse a:

 Time to market, tiempo que transcurre entre que un producto es concebido y está disponible para la venta.
 TimeTable Manager.
 Trailing twelve months, término financiero.
 Translation Table Maps, un administrador de memoria de X.Org Server.
 Tricotilomanía, un desorden de control del impulso.
 Símbolo de mercado de Tata Motors en la Bolsa de Nueva York.
 Todos Tus Muertos, banda de punk y reggae de Argentina creada en 1985.
 :en:Turntablist transcription methodology, un sistema de anotación de Turntablism.
 :en:The Third Manifesto, una propuesta de las bases teóricas futuras de los sistemas de bases de datos.
 Telco 2 Telco Migration, una migración entre dos telcos.